Hualani („nebeski plod”) bila je kraljica vladarka havajskog ostrva Molokaija (drevni Havaji). Njen predak je bio veliki poglavica Kamauaua, koji je osnovao svoju dinastiju. Hualani je možda bila potomak velikog poglavice Nanaulua, koji je došao na Havaje sa Tahitija.

Biografija 
Hualani je rođena na Molokaiju (možda oko 1076.).

Njena majka je bila velika poglavarka Kamaulivahine, ćerka poglavarke Kapau od Molokaija. Hualani je preko majke bila potomak velikog čarobnjaka Mavekea sa Tahitija.

Njen je otac bio Laniaiku.

Hualani je nasledila svoju majku na prestu.

Brak 
Osim šta je bila kraljica Molokaija, bila je i poglavarka ostrva Havaji jer se udala za kralja Kanipahua. Njihov sin je bio poglavica Kalahumoku I, od kojeg potiče Kumalae od Hila.

Reference 

Havajske kraljice
Рођени 1076.
Havajski vladari